Village global dans le sens de Village planétaire.
 Village global (bande dessinée) est une bande dessinée de David Lessault, géographe du CNRS et de Damien Geffroy qui raconte l'accueil de réfugiés à Mazé (Maine-et-Loire) .

Notes et références